

Toponyme 

 Abade, une localité sur l'île de Sao Tomé, à Sao Tomé-et-Principe ;
 Abade, une localité sur l'île de Principe, à Sao Tomé-et-Principe.

 Abadé, une ville de la province du Fars en Iran.

Prénom 
Abade est un prénom arabe.